David Neidorf (Los Angeles, 24 de Novembro de 1962) é um ator estadunidense, que atuou em alguns filmes dos anos 1980, notadamente figurando em Hoosiers (1986), Platoon (1986) e Empire of the Sun (1987).

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos